Baixiense – abitanti di Baixio
Baixiense – abitanti di São Geraldo do Baixio